Cuvântul Baba se poate referi la:

pictorul Corneliu Baba
căpitanul Baba Novac din oastea lui Mihai Viteazul
diferite localități din România:
Baba, Alba
Baba, Maramureș
Baba Ana, Prahova, reședința comunei cu același nume

Baba Cloanța - personaj din mitologia românească 
Baba (navă)

Vezi și 
 Râul Baba (dezambiguizare)

 Babele (dezambiguizare)
 Băbeni (dezambiguizare)
 Băbești, sat în județul Satu Mare

Toponime românești